Козёлкино — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Козёлкино в Брянском районе Брянской области России. Входит в состав Стекляннорадицкого сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке области, в 5 км к западу от одноимённого посёлка.

История 
Основан при разъезде в 1929 году; одновременно с железнодорожным разъездом возник и населённый пункт. Назван по посёлку Козёлкино.

Для отличия от посёлка Козёлкино, посёлок при станции относится к типу населённых пунктов «железнодорожная станция».

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует железнодорожная станция Козёлкино.

Примечания 

Населённые пункты Брянского района